Вячесла́в Петро́вич Колесниче́нко (род. , Волгоград, СССР) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на 200 метров. 3-кратный чемпион России. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Тренируется в Волгограде под руководством Юрия Исааковича Мурованного.

Высокие результаты стал показывать ещё с юношеского возраста. Несколько раз выиграл первенства России среди юношей, а затем и среди юниоров в беге на 200 метров. В 2009 году в возрасте 19 лет стал серебряным призёром чемпионата России в помещении, пробежав дистанцию за 21,29. В том же сезоне установил рекорд России среди юниоров — 21,22 на первенстве страны в Волгограде. При этом месяцем ранее он показал результат быстрее, 21,10, но он не был ратифицирован из-за отсутствия допинг-контроля. В летнем сезоне 2009 года отобрался на чемпионат Европы среди юниоров в сербском Нови-Саде, где сумел выйти в финал на 200 м и занять 6-е место с результатом 21,27.

В 2010 году стал вторым на зимнем чемпионате страны, впервые в карьере «разменяв» 21 секунду — 20,98. Летом он уже выиграл национальный титул и поехал на чемпионат Европы в Барселону. В полуфинале континентального первенства установил личный рекорд (20,88), но этого не хватило, чтобы пробиться в главный забег.

В последующие годы неоднократно оказывался на пьедестале всероссийских соревнований. Становился победителем первенств страны среди молодёжи (2010—2012). Выигрывал чемпионат страны в помещении в беге на 200 метров в 2014-м и 2015-м годах. Ещё четыре раза становился призёром национального первенства: одно серебро и три бронзы.

В составе сборной России занял 4-е место в эстафете 4×100 метров на чемпионате Европы 2012 года в Хельсинки — 38,67.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Вячеслава Колесниченко на сайте all-athletics.com
 Профиль Вячеслава Колесниченко на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Вячеслава Колесниченко на сайте ВФЛА

Чемпионы России по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции России
Мастера спорта России международного класса